Øland kan henvise til flere steder:

 Øland – svensk ø i Østersøen
 Ølandsbroen
 Øland Sogn – dansk sogn i Jammerbugt Kommune, Nordjylland
 Øland (Thisted Amt) – en herregård i Harring Sogn, Thisted Kommune
 Øland (Sydslesvig) – tysk ø (hallig) i Nordfrisland